Ziemba:
 Antoni Ziemba (* 1960), polski historyk sztuki, specjalista w zakresie nowożytnej sztuki europejskiej
 Bonawentura Józef Ziemba (1935 - 2006), polski działacz katolicki, urzędnik państwowy
 Hanna Maria Świda-Ziemba (* 1930), polska socjolog, profesor, nauczyciel akademicki, działaczka opozycji
 Jan Ziemba, ujednoznacznienie
 Józef Ziemba, ujednoznacznienie
 Maria Łucka, née Ziemba (1905 - 1996), polska uczona, sadownik
 Stanisław Ziemba (1908 - 1972), polski dziennikarz i działacz państwowy
 Stefan Ziemba (1907 - 1994), polski mechanik i specjalista budowy maszyn, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
 Wojciech Ziemba (* 1941), polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny ełcki w latach 1992–2000, arcybiskup metropolita białostocki w latach 2000–2006, arcybiskup metropolita warmiński w latach 2006–2016